Ел Хобито има више значења:

 Ел Хобито (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Хобито (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хобито (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хобито (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хобито (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику